Barossa Valley (dal) - dal in Australië
 Barossa Valley (wijnstreek) - wijnstreek in Australië